Miejscowości w USA:
 Ansonville – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Anson
Gminy w USA:
 Ansonville (ang. Ansonville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Anson